Э́лькинд () — еврейская матронимическая фамилия. Происходит от женского имени Элька. Известные носители:

 Элькинд, Аркадий Данилович (1869—1920) — российский антрополог, врач.
 Элькинд, Полина Соломоновна (1918—1981) — советский адвокат, доктор юридических наук, специалист в области уголовно-процессуального права, профессор.
 Элькинд, Юлий Маркович (1907—1993)  — советский учёный-электроэнергетик.

Примечания